Боавентура де Соуза Сантуш (, 15 ноября 1940 Коимбра) – известный португальский социолог, признанный специалист по социологии права, политической социологии, исследованию социальных движений.

Биография 
Передача предлога de через «ди» отражает бразильское произношение (точнее и чаще в настоящее время «джи»). Для имён Португалии корректней использовать вариант «де».
Преподавал в Йельском университете, Юридической школе Висконсинского университета, Уорикском университете. Профессор социологии в Школе экономики Коимбрского университета, руководит в нем Центром социальных исследований. Активно участвует в работе Всемирного социального форума в Порту-Алегри (Бразилия), близок к альтерглобализму. Основатель и активный член Гражданской ассоциации Pro Urbe  (Коимбра).

Социологические идеи и интересы 
Развивает социологию чрезвычайности и отсутствия, сосредоточиваясь на зонах неопределенности в индивидуальном и коллективном поведении, феноменах социальной депривации. Занимается проблематикой социального воображения, социальной эмансипации, прав человека.

Труды 
 1988: Социальное и политическое в переходе к постмодерну/ O Social e o Político na Transição Pós-moderna
 1989: Introdução a uma ciência pós-moderna
 1990: Государство и общество в Португалии (1974-1988)/ O Estado e a Sociedade em Portugal (1974-1988). Porto: Afrontamento.
 1994:"Pela mão de Alice - o social e o político na pós-modernidade". Porto: Afrontamento.
 2000:  К постмодерному пониманию права/ Para uma concepção pós-moderna do direito. Acrítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência, Porto: Afrontamento.
 2005: Университет XXI века/ "A Universidade do Século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade". 2.ed. São Paulo: Cortez Editora, 2005
 2005: O Fórum Social Mundial: manual de uso. São Paulo: Cortez Editora.
 2006 : Грамматика времени: к новой политической культуре/ A gramática do tempo: para uma nova cultura política, S. Paulo; Porto: Cortez Ed., Afrontamento.
 2007: La Reinvención del Estado y el Estado Plurinacional. Cochabamba: Alianza Internacional CENDA-CEJIS-CEDIB, Bolívia (на исп. яз.)
 2007: Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez Editora
 2008 : Conocer desde el Sur: Para una cultura política emancipatoria. La Paz: Plural Editores (на исп. яз.)
 2008: Право и социальная эмансипация/  Diritto ed emancipazione sociale. Troina: Città Aperta Edizioni (на ит. яз.)
 A universidade no século XXI. Para uma universidade nova (в соавторстве с Naomar de Almeida Filho). Coimbra: Edições Almedina, 2008.
 2009: Критическая социология права/ Sociología Jurídica crítica: Para un nuevo sentido común del derecho. Madrid: Trotta (на исп.яз.)

 Литературные труды 
 2004 : Escrita INKZ: antimanifesto para uma arte incapaz'', Rio de Janeiro: Aeroplano.
 2006 : Viagem ao centro da pele. Rio de Janeiro: Revista Confraria do Vento (Viagem ao centro da pele. Poemas., стихи)

Премии и награды 
 1994: премия ПЕН-Центра Португалии за эссе
 1996: Великий офицер Ордена Сантьяго (Португалия)
 1996:Великий офицер Ордена Риу-Бранку (Бразилия)
 1996: Премия Фонда Гюльбенкяна по науке
 2001: Премия Жабути (гуманитарные науки и образование)
 2004: Премия Эуклидиса да Куньи Бразильского союза писателей Рио-де-Жанейро
 2009: Большой крест ордена За заслуги в культуре (Бразилия)
 2009: Премия Адама Подгурецкого (Международная социологическая ассоциация)

Премии Мексики, Венесуэлы, Кубы. Почётный доктор университета Бразилиа (2012), почетный доктор юридического факультета Университета Макгилла (Канада, 2012).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Социологи Португалии
Преподаватели Йельского университета
Социология права
Философы права
Политические социологи
Антиглобалисты
Социологи по алфавиту
Почётные доктора университета Сан-Маркос
Почётные доктора Национального университета Ла-Платы
Почётные доктора университета Ла-Коруньи